Pessl ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Pessl (1882–1954), österreichische Kosmetikerin und Unternehmerin
 Marisha Pessl (* 1977), US-amerikanische Autorin 
 Peter Pessl (* 1963), österreichischer Schriftsteller und Radiokünstler
 Walther Pessl (1886–1962), österreichischer Chemiker und Politiker, Abgeordneter zum Wiener Landtag
 Yella Pessl (1906–1991), österreichisch-amerikanische Cembalistin, Pianistin und Organistin 

Siehe auch:
 Pesl